
Termin -{ICSH}- ima više značenja.

 Luteinizirajući hormon
 Međunarodni savet za standardizaciju u hematologije ()